Le nom Richard Baxter est porté par les personnes suivantes :
 Richard Baxter (1615-1691), un théologien britannique non-conformiste ;
 Richard Baxter (1821-1904), un père jésuite canadien qui évangélisa le nord-ouest de l'Ontario ;
 Richard Baxter (1985-), un joueur anglais de rugby à XV.